Круглый год — книга-календарь (альманах) для детей, издававшаяся в СССР ежегодно для годов — с 1946-го по 1985-й.

История 
Первое издание — календарь на 1946 год — было подготовлено и издано в 1945 году.

Каждое издание книги представляло из себя детский литературный сборник. Традиционно книга воспринималась как новогодний подарок для советских детей. Каждый выпуск оформлялся множеством рисунков и полноформатными цветными вклейками. Книги содержали стихи и сказки, самоделки и рассказы, очерки о знаменательных датах, событиях и выдающихся людях. 

Каждая книга была поделена на четыре отдельных раздела — «Зима», «Весна», «Лето» и «Осень». Альманахи должны были воспитывать у советских детей чувства любви и гордости за свою Родину.

До выпуска, изданного в 1966 году и посвященного 1967 году, на обложке указывался год, на который издавался календарь. Последующие выпуски — издаваемые с 1967 года — не привязывались к конкретному году.

В 1984 году была издана последняя книга серии — календарь на 1985 год.

Ссылки 
 Круглый год // fremus.narod.ru

См. также 
 Оляпка (альманах)
 Глобус (ежегодник)

Альманахи на русском языке
Книги издательства «Детгиз»
Книги издательства «Детская литература»
Ежегодники
Книги для детей